Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Claiborne () :
 le comté de Claiborne, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Claiborne, situé dans l'État du Tennessee.

Par ailleurs, il existe, dans l'État de Louisiane, une paroisse de Claiborne. La paroisse () est la subdivision qui, dans cet État, correspond au comté () des autres États.

Les trois ont été nommés d'après William C. C. Claiborne (1775-1817) , représentant du Tennessee au Congrès américain, gouverneur du territoire du Mississippi et premier gouverneur de la Louisiane.